

Nom de famille 

 Christian Bader (né en 1959), diplomate français
 Diedrich Bader (né en 1966), est un acteur et producteur américain.
 Douglas Bader (1910-1982), de son nom complet Douglas Robert Steuart Bader, aviateur britannique.
 Édouard Bader (1899-1983), joueur français de rugby à XV.
 Ernst Bader (1914-1999), auteur-compositeur et acteur allemand
 Ferdinand Bader (né en 1981), sauteur à ski allemand.
 Ghaleb Bader (né en 1951), archevêque d'Alger.
 Harrison Bader (né en 1994), joueur américain de baseball. 
 Marina Rice Bader (née en 19??), productrice, réalisatrice, scénariste et actrice américaine.
 Paul Bader (1883-1971), General der Artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Pepi Bader (1941-2021), bobeur ouest-allemand.
 Richard Bader, chimiste théoricien canadien particulièrement connu pour avoir développé l'approche Atoms in Molecules.
 Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), membre de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique de 1993 à sa mort.
 Théophile Bader (1864-1942), homme d'affaires français.
 Travis Bader (1991-), basketteur américain.
 Yara Bader, journaliste syrienne, militante des droits de l'homme en Syrie.
 Jonathan Bader (1999-2022),
orpailleur qui créa une alliance à son épouse « Coline Ferrari ».

Prénom 
 Bader Galag est un footballeur soudanais né le .

Autre 
 La Bande à Bader ; nom médiatique de la Fraction armée rouge, du nom de son leader historique Andreas Baader, était une organisation d'extrême gauche qui opéra en Allemagne de l'Ouest pendant les années 1970 et 1980.
 Le prix Alfred-Bader est remis annuellement par la Société canadienne de chimie.

Références